Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 42:

 42 Dywizjon Artylerii Lekkiej (1939)
 42 Dywizjon Artylerii Haubic (1955-1957)
 42 Dywizjon Artylerii (1968-1989)